Ghioroaie este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Adrian Ghioroaie (n. 1954), atlet român 
 Gina Ghioroaie (n. 1958), atletă română
  (n. 1998), jucătoare română de tenis

Nume de familie românești